Winkel pode ser:

Winkel (Alto Reno), uma comuna francesa na região administrativa da Alsácia, no departamento Alto Reno;
Winkel (Países Baixos), uma cidade dos Países Baixos na província da Holanda do Norte;
Winkel (Zurique), uma comuna do cantão de Zurique, Suíça;

Desambiguações de topônimos